Братья Стенберг — Владимир Августович ( — 1 мая 1982) и Георгий Августович ( — 15 октября 1933) — советские художники-графики, конструктивисты, мастера киноплаката и сценографии.

Биография 
Братья до 1917 года учились в Строгановском училище, затем в 1-х государственных свободных художественных мастерских — в мастерской Г. Б. Якулова.

Участвовали в художественных объединениях ОБМоХу (1919—1920), ИнХуК (1921—1924), «Октябрь» (1928). Выставлялись в кругу художников авангарда с 1919 года, в 1922 — на Первой Русской выставке в Берлине, в 1925 — на всемирной выставке в Париже.

С 1922 года, Стенберги оформляли спектакли А. Я. Таирова в Камерном театре.

В 1926 году братья стали штатными киноплакатистами «Совкино» и за 4 года активной работы создали около трёхсот плакатов к советским и зарубежным кинофильмам. Впрочем, в середине 1920-х советского кино как такового практически не существовало — Стенберги оттачивали мастерство на американских немых лентах, изредка разбавленных немецким экспрессионизмом; и те, и другие, как правило, были перемонтированы уже в СССР. Свои работы братья подписывали на манер цирковых дуэтов: 2-СТЕНБЕРГ-2. Ряд киноплакатов они создали совместно с Яковом Руклевским, известен также один плакат, созданный совместно с Александром Наумовым (к документальной ленте «Шестая часть мира»). Активная работа художников в киноплакате приходится на 1926—1929 годы. С 1930 года братья практически перестали работать в киноплакате. Во многом этому способствовало совещание при Совкино, на котором ряд ведущих киноплакатистов подверглись резкой критике, обвинялись в формализме и в том, что они «находятся в плену рекламной буржуазной манеры». Негативную роль сыграл также тот факт, что Стенбергам подражали многие другие киноплакатисты, плодя штамп.

Помимо киноплакатов во второй половине 1920-х Стенберги создали небольшое количество плакатов и в других жанрах рекламы: цирковые, театральные, издательские.

Менее известно о работах Стенбергов в архитектуре и об их влиянии на архитекторов-современников. Стенберги воплощали в графике проекты таких разных архитекторов, как братья Веснины, Н. А. Ладовский, Н. Я. Колли и А. Г. Мордвинов.

В 1933 году Георгий Стенберг погиб в автокатастрофе. После смерти брата Владимир Стенберг изредка создавал рекламные и политические плакаты, служил главным художником ВСХВ, в 1937—1962 годах — главным художником-оформителем Красной площади в Москве.

Список киноплакатов

Семья 
 Август Стенберг — отец, художник-швед, работавший в конце XIX века на оформлении Нижегородской ярмарки.
 Стенберг, Лидия Августовна (1902—1982) — младшая сестра, художник-график. В 1930—1940-х годах также работала в киноплакате, некоторые из которых были созданы в соавторстве с мужем — художником-плакатистом Григорием Рычковым.
 Стенберг, Энар Георгиевич (1929—2002) — сын Георгия Стенберга, театральный художник

Примечания

Литература 
 Christopher Mount and Peter Kenez (1997). Stenberg Brothers: Constructing a Revolution in Soviet Design, New York: The Museum of Modern Art. ISBN 0-87070-051-0

Ссылки 
 Источники плакатов братьев Стенберг 

Художники СССР
Плакатисты СССР
Художники-киноплакатисты
Художники русского авангарда
Дизайнеры русского авангарда
Сценографы СССР
Персоналии:Камерный театр Таирова
Архитекторы Москвы
Стенберги
Дизайнеры интерьеров